

Patronyme 

 Nicolas Vignau (fin du -début ), explorateur français de la Nouvelle-France ;
 Antoine Vignau-Tuquet (1981-), joueur français de rugby.

Toponyme 

 Le Vignau, commune française des Landes ;
 Église Notre-Dame-de-l'Assomption du Vignau, église française des Landes.